Prvenstvo Hrvatske u ragbiju za 2000./01. je osvojio Zagreb. 
Sudjelovalo je pet klubova, a igralo se dvokružnim liga-sustavom.

Ljestvica

Izvori 
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.

2000-01